Niebla désigne plusieurs choses :

Toponymes

Niebla, commune de la province de Valdivia.

Niebla, ville de la communauté autonome d'Andalousie.
 Niebla, région d'Andalousie.

Botanique 
 Niebla, un genre de lichens.

Paléontologie 
 Niebla antiqua, une espèce de dinosaures.

Œuvres 
 un roman de l’écrivain espagnol Miguel de Unamuño
 un film français réalisé par Benito Perojo sorti en 1932